Karol Fryderyk Minter (zm. 1847) – warszawski przemysłowiec
 Karol Juliusz Minter (zm. 1892) – warszawski przemysłowiec